Le Gridiron Classic (aussi connu comme le Rotary Gridiron Classic et plus tard, le Villages Gridiron Classic) était le nom d'un match de football américain de niveau universitaire se déroulant après la saison régulière.   

Il a été organisé de 1999 à 2009.  

De 1999 à 2005, il opposait deux sélections de joueurs, l'une constituée de joueurs représentant l'état de Floride, l'autre de joueurs issus du reste des États-Unis. Il avait lieu en général à partir de la mi-janvier au Citrus Bowl (actuellement dénommé le Camping World Stadium) d'Orlando en Floride même si les éditions de 2004 et 2005 eurent lieu au Villages Polo Stadium situé à The Villages, une communauté située toujours en Floride à environ  () au nord d'Orlando. Lors de ces deux éditions le match a mis en présence des sélections de joueurs issus du Nord du pays à des joueurs issus du Sud du pays.

De 2006 à 2009, il a mis en présence des équipes issues de la Pioneer Football League et de la Northeast Conference (NEC). 

Le , la société Florida Citrus Sports annule l'organisation de l'édition 2006 à The Villages. L'organisation ne réussissant plus à trouver de sponsor pour ce match décentralisé, il est décidé de ne plus organiser de match à cet endroit.

Le match du  est télévisé sur le réseau YES Network de la Field University d'Albany dans l'État de New York.

Palmares

La période All-Stars

La période des conférences Pioneer et Northeast

Articles connexes 
 Culture du football américain
 Football américain universitaire aux États-Unis
Lexique du football américain et canadien
 Liste des College Bowls de football américain
 Championnat NCAA de football américain

Références 

     

Bowl universitaire en Floride 
Événement sportif à Orlando (Floride)
Compétition de football américain en Floride
Football américain universitaire aux États-Unis